Ishan Dawud kan syfta på följande platser:

Irak 

 Īshān Dāwud, kulle, Babil, 
 Īshān Dāwūd, kulle, Dhi Qar, 

Robotskapade Irakförgreningar